Шудра, Шудря

 Шудра, шудри (санскрит: शूद्र, Śūdra) — є четвертою варною, тобто слуги, яких Брахма створив зі своїх ніг.
 Шудря Микола Архипович (5 січня 1935, Веселий Поділ — 27 березня 2012 Київ) — український письменник, сценарист, журналіст.
 Шудра Сергій Петрович (нар. 7 вересня (20 вересня) 1913(19130920) — пом. 1983) — радянський футболіст, воротар.